Высшая категория 2018/2019 () — 80-й сезон чемпионата Албании по футболу. Он начался 17 августа 2018 года и закончился 25 мая 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Влазния» и «Люшня». Их заменили «Кастриоти» и «Тирана», выигравшие свои группы на втором этапе Первого дивизиона.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Албании на soccerway 

Чемпионат Албании по футболу
Албания
Спорт в Албании в 2018 году
Спорт в Албании в 2019 году